Шотландский Первый Дивизион 1905/1906 () — 16-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 19 августа 1905 года и закончился 12 мая 1906 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1905/1906
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1905 году
Спорт в Шотландии в 1906 году